Franciaország
Annecy, város Franciaországban, Haute-Savoie megyében
Annecy-le-Vieux, település Franciaországban, Haute-Savoie megyében